Лолита Давидович () канадска је глумица српског порекла, рођена 15. јула 1961. године у Лондону, граду канадске покрајине Онтарио.

Биографија 
Рођена је 15. јула 1961. године у Онтарију, Канади. Њен отац Бранко Давидовић је Београђанин, пореклом из Бешке код Инђије, а мајка Љубљанчанка. Живи са супругом, Роном Шелтоном, ћерком Валентином и сином Џоном у Лос Анђелесу. Њен супруг је почасни члан српске заједнице у Калифорнији. Министарство за дијаспору Србије је одликовало 2005. године Орденом Немањића због патриотских активности у Холивуду.

Први играни филм Разред је снимила 1983. године, а велики успех у Холивуду је остварила улогом стриперке Блејз Стар у филму -{Blaze}- из 1989. године.

Додељен јој је Орден Вука Караџића.

Филмографија 

|-
| 1981. ||||Three's Company |||| 
|-
| 1983. ||Разред||Class |||| 
|-
| 1985. ||||Two Fathers' Justice |||| 
|-
| 1986. ||||Blindside |||| 
|-
| 1986. ||||Recruits |||| 
|-
| 1987. ||||Last Man Standing |||| 
|-
| 1987. ||||I'll Take Manhattan |||| 
|-
| 1987. ||||Adventures in Babysitting |||| 
|-
| 1987. ||||The Pink Chiquitas |||| 
|-
| 1987. ||||The Big Town |||| 
|-
| 1987. ||||Adderly |||| 
|-
| 1987. ||||Night Heat |||| 
|-
| 1988. ||||Check It Out |||| 
|-
| 1989. ||Петак 13.||Friday the 13th |||| 
|-
| 1989. ||||Blaze ||Блејз Стар|| 
|-
| 1990. ||||Love & Murder |||| 
|-
| 1990. ||||Uncut Gem |||| 
|-
| 1991. ||||Prison Stories: Women on the Inside |||| 
|-
| 1991. ||||The Object of Beauty |||| 
|-
| 1991. ||||JFK |||| 
|-
| 1991. ||||The Inner Circle |||| 
|-
| 1992. ||||Keep the Change |||| 
|-
| 1992. ||||Raising Cain |||| 
|-
| 1992. ||||Leap of Faith |||| 
|-
| 1992. ||||Boiling Point |||| 
|-
| 1993. ||||Younger and Younger |||| 
|-
| 1994. ||||Trial at Fortitude Bay |||| 
|-
| 1994. ||||Intersection |||| 
|-
| 1994. ||||Cobb |||| 
|-
| 1995. ||||Chronomaster |||| 
|-
| 1995. ||||For Better or Worse |||| 
|-
| 1995. ||||Indictment: The McMartin Trial |||| 
|-
| 1995. ||||Now and Then |||| 
|-
| 1995. ||||Duckman: Private Dick/Family Man |||| 
|-
| 1994–1996. ||||Duckman: Private Dick/Family Man |||| 
|-
| 1996. ||||Jake's Women |||| 
|-
| 1996. ||||Harvest of Fire |||| 
|-
| 1996. ||||Salt Water Moose |||| 
|-
| 1997. ||||Dead Silence |||| 
|-
| 1997. ||||Touch |||| 
|-
| 1997. ||||Jungle 2 Jungle |||| 
|-
| 1997. ||||Perversions of Science |||| 
|-
| 1997. ||||Santa Fe |||| 
|-
| 1998. ||||Stories from My Childhood |||| 
|-
| 1998. ||||Gods and Monsters |||| 
|-
| 1999. ||||Forever Flirt |||| 
|-
| 1999. ||||No Vacancy |||| 
|-
| 1999. ||||Touched |||| 
|-
| 1999. ||||Four Days |||| 
|-
| 1999. ||||Mystery, Alaska |||| 
|-
| 1999. ||||Play It to the Bone |||| 
|-
| 1999. ||||Beggars and Choosers |||| 
|-
| 2001. ||||Beggars and Choosers |||| 
|-
| 2001. ||||The Judge |||| 
|-
| 2001. ||||Snow in August |||| 
|-
| 2001. ||||The Kid |||| 
|-
| 2002. ||||The Practice |||| 
|-
| 2002. ||||Dark Blue |||| 
|-
| 2002–2003. ||||The Agency |||| 
|-
| 2003. ||||Hollywood Homicide |||| 
|-
| 2003. ||Монк||Monk ||Наташа|| 
|-
| 2003–2004. ||||The Guardian ||Викторија|| 
|-
| 2004. ||||Hollywood Homicide |||| 
|-
| 2004. ||||The L Word |||| 
|-
| 2005. ||||Bury the Lead |||| 
|-
| 2005. ||Место злочина: Лас Вегас||CSI: Crime Scene Investigation |||| 
|-
| 2006. ||||Bye Bye Benjamin |||| 
|-
| 2006. ||||Kill Your Darlings |||| 
|-
| 2007. ||||State of Mind |||| 
|-
| 2007. ||||September Dawn |||| 
|-
| 2008. ||||Quarterlife |||| 
|-
| 2009. ||||Criminal Minds |||| 
|-
| 2009. ||||ZOS: Zone of Separation |||| 
|-
| 2009. ||||Throwing Stones |||| 
|-
| 2009. ||||Curb Your Enthusiasm |||| 
|-
| 2009. ||||Cold Case |||| 
|-
| 2011. ||||Hound Dogs |||| 
|-
| 2011. ||||Cinema Verite |||| 
|-
| 2011. ||||Rizzoli & Isles |||| 
|-
| 2012. ||||Smitty |||| 
|-
| 2012. ||||Psych |||| 
|-
| 2012. ||||Good God |||| 
|-
| 2013. ||||Bunheads |||| 
|-
| 2013. ||||Romeo Killer: The Chris Porco Story |||| 
|-
| 2013. ||||Squatters |||| 
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1961.
Канадске глумице
Срби у Канади
Биографије живих особа